Tritonal peut faire référence à :

 Tritonal, une composition de 80 % de TNT et de 20 % de poudre d'aluminium
 Tritonal, duo de disc jockeys et producteurs américains